Zobacz: bezdomność

Tytuły filmów:
 Bezdomni (1931)
 Bezdomni (1939)